

Etnologia
 Tatari – gruppo etnico dell'Europa orientale e dell'Asia centrale
 Tatari di Crimea – popolo residente in Crimea

Geografia
 Tàtari o Thàthari, denominazione in sardo di Sassari

Sport
 Miranda Tatari – pallamanista della nazionale croata

Zoologia
 Tatari – genere di ragni della famiglia Salticidae